Squamish – popolo di nativi americani della Columbia Britannica, in Canada
 lingua squamish – la lingua parlata dal popolo omonimo
 Squamish – cittadina della Columbia Britannica
 Squamish – fiume della Columbia Britannica
 squamish – un vento costiero che soffia nella regione della Columbia Britannica